Цирихов — осетинская фамилия. Известные носители:

 Цирихов, Михаил Тасолтанович (1919—1998) — осетинский поэт и переводчик.
 Цирихов, Пётр Казбекович (1911 — не ранее 1973) — осетинский советский актёр. Народный артист Северо-Осетинской АССР, заслуженный артист РСФСР.
 Цирихов, Сослан Керимбекович (род. 1984) — российский легкоатлет, специализирующийся в толкании ядра. Участник Олимпийских игр 2012 года.